Antonio de Borbón-Dos Sicilias (Ginebra, 6 de junio de 2003) es un príncipe del extinto Reino de las Dos Sicilias y heredero de la línea legitimista de la Casa Real de las Dos Sicilias debido a que proviene de matrimonios dinásticos cuyos antepasados nunca renunciaron a sus derechos sucesorios.

Biografía 
El príncipe Antonio es el hijo mayor del príncipe Francisco Felipe de las Dos Sicilias (Ravensburg, 20 de junio de 1960) y su esposa la condesa Alejandra de Schönborn-Wiesentheid (Zürich, 2 de junio de 1967), miembro de una familia soberana del Sacro Imperio Romano Germánico  mediatizada en 1806. Por parte de su padre es nieto del príncipe Antonio de las Dos Sicilias y de la duquesa Isabel de Wurtemberg; por parte de su madre es nieto del conde Clemente de Schönborn-Wiesentheid y de la princesa rusa Tatiana Constantinova Gorchakova. Tiene una hermana, la princesa Dorotea, nacida el 10 de mayo de 2005 en Zúrich.

Nació el 6 de junio de 2003 en Ginebra, Suiza, dónde ya vivía su madre la princesa Alejandra antes de casarse; Por parte de su madre desciende de las familias antiguamente soberanas mediatizadas Schönborn-Wiesentheid y Pappenheim.

Situación dinástica 

Al morir su tío bisabuelo el príncipe Fernando III sin descendencia masculina en 1960, dos parientes suyos reclamaron su lugar; a pesar de que el infante Alfonso de España se encontraba excluido de la línea de sucesión se enfrentó a su tío el príncipe Raniero por la sucesión de la jefatura de la Casa Real, el padre de Alfonso, el infante Carlos, había renunciado a sus derechos dinásticos para casarse con la Infanta María de las Mercedes de España, dos veces princesa de Asturias y presunta heredera al trono español, en el documento conocido como Acta de Canes. Mientras tanto el príncipe Raniero contrajo matrimonio morganático con la condesa María Carolina Zamoyska por lo que no pudo transmitir sus derechos dinásticos a sus descendientes y quedaron excluidos de la línea de sucesión.

Durante décadas los descendientes de ambos enfrentaron con distintos argumentos, actualmente se conocen como la línea hispana a los descendientes del infante Alfonso liderados por Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans Grande de España y autonombrado duque de Calabria y la línea francesa o ranierista a los descendientes del el príncipe Raniero, liderados por Carlos de Borbón y Chevron-Villette autonombrado duque de Castro, sin embargo se duda de los derechos de ambos a la jefatura de la Casa Real de las Dos Sicilias ya que de acuerdo a la renuncia del infante Carlos, Pedro de Borbón y Orleans quedó excluido y por el matrimonio morganático del príncipe Raniero, Carlos de Borbón también quedó excluido.

Por lo tanto, a la muerte del el príncipe Raniero, en 1972 su hermano el el príncipe Gabriel fue su sucesor dinástico hasta su propia muerte en 1975. Actualmente, según las leyes de la familia, el nieto del príncipe Gabriel, el príncipe Francisco es el jefe dinástico de la Casa Real y el príncipe Antonio Cayetano es su heredero. El príncipe Gabriel y algunos de sus descendientes fueron los únicos miembros de la familia en contraer matrimonios dinásticos y se mantuvieron ajenos a las rencillas familiares. En agosto de 1920 el rey Alfonso XIII de España le concedió al príncipe Gabriel y a sus hijos el título de Príncipe de Borbón con el tratamiento de Alteza Real.  El rey creó el título para dar legalidad al rango de su primo y su familia al reconocerlo como príncipe por el gobierno español, y  así mantener su rango en tanto en España como por cortesía en cualquier país con el que España tuviera relaciones diplomáticas, los títulos fueron refrendados por el rey Juan Carlos I de España en el Real Decreto del 12 de noviembre de 1987,  la última persona en poseer el título legalmente en España es el príncipe Casimiro de Borbón, último hijo vivo del príncipe Gabriel.

Títulos y estilos 

6 de junio de 2003-presente: Su Alteza Real el príncipe Antonio Cayetano Nicolás Esteban María de las Dos Sicilias.

Ancestros

Referencias 

Casa de Borbón-Dos Sicilias
Pretendientes al trono de las Dos Sicilias
Príncipes de las Dos Sicilias
Nobles de Italia